Найваша може да се отнася за:

 Найваша – сладководно езеро в Кения
 Найваша – град в Кения